een watergang, een open leiding voor watertransport.
een buis:
een gesloten gasleiding of waterleiding in het huishouden
een pijpleiding voor transport van bijvoorbeeld olie
een geleider of elektriciteitsleiding
een groep mensen die leiding geeft ('de leiding'), zie leider
literair tijdschrift: Leiding.